

Personnalités 

 Jean-Féry Rebel, violoniste et compositeur français de la période baroque ;
 François Rebel, compositeur et interprète français, fils du précédent ;
 Tony Rebel, chanteur de reggae jamaïcain ;
 Hans Rebel, entomologiste autrichien.

Cinéma 

 Rebel (No Place to hide), film américain de Robert Allen Schnitzer avec Sylvester Stallone sorti en 1970 ;
 Rebel, film américain de Michael Jenkins sorti en 1985 ;
 Rebel, série télévisée américaine créée par Amani Walker, diffusée à partir de 2017 ;
 Rebel, série télévisée américaine de 2021.
 Rebel, film belgo-franco-luxembourgeois réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah et sorti en 2022.

Musique

Artistes 
 Leather Rebel, groupe espagnol de metal alternatif ;
 Rebel, est un DJ producteur belge, ayant sorti le single Black Pearl en 2012 ;
 Desert Rebel, un collectif musical créé autour du guitariste touareg Abdallah ag Oumbadougou.

Albums 
 Rebel est un album de John Miles (1976) ;
 Rebel Music, compilation de musique de Bob Marley (1986) ;
 Rebel est un album de la chanteuse Buzy (1989).

Chansons 
 Rebel Rebel est une chanson de David Bowie extraite de l'album Diamond Dogs ;
 Rebel est une chanson d'Alain Bashung, écrite par Boris Bergman, extraite de l'album Pizza (1981).

Labels discographiques 
 Rebel, un label discographique français, créé en 1977 et disparu en 1978 ;
 Rebel, un label discographique américain, créé en 1959, spécialisé dans le style Bluegrass et Old-time music.

Jeu vidéo 
 Star Wars: Rebel Assault II - The Hidden Empire (1996) ;
 Star Wars: Rogue Squadron 3 - Rebel Strike (2003).

Divers 
 Rebel d'Ottawa, équipe de crosse d'Ottawa.